Parembia är ett släkte av insekter. Parembia ingår i familjen Embiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Parembia